Пиво:
 Пиво — слабоалкогольный напиток.
 «Пиво» — американский кинофильм 1985 года.
 «Пиво» — прежнее название киргизского футбольного клуба .